Toponímia:
 Bailey (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Bailey Lakes, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Illa de Bailey, illa a la badia de Casco, al municipi de Harpswell, estat de Maine, Estats Units
 Biografies:
 Donovan Bailey (1967, Manchester, Jamaica), atleta canadenc especialista en curses de velocitat 
 Herman Bailey (1931-1981) artista afroamericà conegut sobretot pels seus dibuixos en llapis 
 Julian Bailey (1961, Londres), pilot de curses automobilístiques britànic 
 Ronald Bailey (San Antonio, 1953), director científic de la revista Reason Magazine 
 Stanley Michael Bailey Hailwood (1940 – 1981), pilot de motociclisme i de Fórmula 1 
 Miscel·lània:
 Baileys Irish Cream, licor de whisky irlandès i crema de llet, elaborat per Gilbeys a Irlanda.
 Beetle Bailey, tira còmica creada per Mort Walker a la dècada del 1950
 Pont Bailey, pont portàtil prefabricat dissenyat per a ús militar 
 Musaranya de Bailey (Crocidura baileyi), espècie de mamífer pertanyent a la família de les musaranyes